Cet article est une liste de comètes, non exhaustive mais qui vise à l'être. Elle inclut les comètes périodiques (à courte période : P/ et D/), à longue période et non périodiques (C/ et X/) ainsi que les planètes mineures ayant une désignation cométaire (A/).

Au , le Centre des planètes mineures (MPC) répertorie , parmi lesquelles 452 sont numérotées ( ne le sont donc pas).

Cette liste exclut les comètes découvertes par SOHO et STEREO qui n'ont pas reçu de désignation officielle par le MPC. Au , ces deux instruments ont découvert respectivement .

Comètes périodiques, numérotées 

Liste à jour au .

1-100

101-200

201-300

301-400

401-456

Comètes périodiques, non numérotées

D/1884 O1 (Barnard) = Barnard 1

D/1993 F2 (Shoemaker-Levy), dite 
 P/ (LONEOS)



2001-2010 

 P/2001 Q6 (NEAT)
 P/ (LINEAR)
 P/2004 R3 (LINEAR-NEAT)
 P/2005 S2 (Skiff)
 P/2005 T4 (SWAN)
 P/2006 D1 (Hill)
 P/ (Siding Spring)
 P/2007 C2 (Catalina)
 P/2007 K2 (Gibbs)
 P/2007 T2 (Kowalski)
 P/2008 A3 (SOHO)
 P/2008 E4 (SOHO)
 P/2008 L2 (Hill)
 P/2008 L6 (SOHO)
 P/2008 N4 (SOHO)
 P/2008 O3 (Boattini) = Boattini 1
 P/2008 R3 (LINEAR)
 P/2008 X6 (SOHO)
 P/2008 Y11 (SOHO)
 P/2008 Y12 (SOHO) = P/2014 K3
 P/2009 B1 (Boattini) = Boattini 4
 P/2009 O3 (Hill)
 P/2009 Y2 (Kowalski)
 P/2010 A1 (Hill)
 P/2010 A3 (Hill)
 P/2010 D2 (WISE)
 P/2010 E2 (Jarnac)
 P/2010 H3 (SOHO)
 P/ (WISE)
 P/2010 L5 (WISE)
 P/2010 U1 (Boattini) = Boattini 6
 P/2010 U2 (Hill)

2011-2020

2011-2016 

 P/2011 C2 (Gibbs)
 P/ (Lemmon)
 P/2011 N1 (ASH) = ASH 1
 P/ (Élénine)
 P/2011 P1 (McNaught)
 P/2011 Q3 (McNaught) = P/2022 G1
 P/2011 S1 (Gibbs)
 P/2011 V1 (Boattini) = Boattini 7
 P/2011 Y2 (Boattini) = Boattini 8
 P/2012 K3 (Gibbs)
 P/2012 NJ (La Sagra)
 P/ (Catalina)
 P/2013 G1 (Kowalski)
 P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS)
 P/2013 T2 (Schwartz)
 P/ (Spacewatch)
 P/2014 A2 (Hill)
 P/2014 A3 (PANSTARRS)
 P/2014 C1 (TOTAS)
 P/2014 L2 (NEOWISE)
 P/2014 L3 (Hill)
 P/2014 M4 (PANSTARRS)
  (Spacewatch-PANSTARRS)
 P/2014 O3 (PANSTARRS)
 P/2014 R5 (Lemmon-PANSTARRS)
 P/2014 U4 (PANSTARRS)
 P/2014 V1 (PANSTARRS)
 P/2014 X1 (Élénine)
 P/2014 R5 (Lemmon-PANSTARRS)
 P/2015 A3 (PANSTARRS)
 P/2015 B4 (Lemmon-PANSTARRS)
 P/2015 C1 (TOTAS-Gibbs)
 P/2015 D6 (Lemmon-PANSTARRS)
 P/2015 K5 (PANSTARRS)
 P/2015 M2 (PANSTARRS)
 P/2015 P4 (PANSTARRS)
 P/ (ISON-Cameron)
 P/2015 Q2 (Pimentel)
 P/2015 R2 (PANSTARRS)
  (Lemmon-PANSTARRS)
 P/2015 T3 (PANSTARRS)
 P/ (LINEAR)
 P/2015 X1 (PANSTARRS)
 P/2015 X3 (PANSTARRS)
 P/2015 X6 (PANSTARRS)
 P/2016 A2 (Christensen)
 P/2016 A7 (PANSTARRS)
 P/ (PANSTARRS)
 P/2016 G1 (PANSTARRS)
 P/2016 J1 (PANSTARRS)
 P/2016 P1 (PANSTARRS)
 P/2016 R4 (Gibbs)
 P/2016 S1 (PANSTARRS)
 P/ (Lemmon)

2017 

 P/2017 B4 (PANSTARRS)
 P/2017 P1 (PANSTARRS)
 P/2017 S8 (PANSTARRS)
 P/2017 U3 (PANSTARRS)
 P/2017 W3 (Gibbs)
 P/2017 Y3 (Leonard)

2018 
 P/2018 A4 (PANSTARRS)
 P/2018 A5 (PANSTARRS)
 P/2018 C1 (Lemmon-Read)
 P/2018 H2 (PANSTARRS)
 P/2018 L1 (PANSTARRS)
 P/2018 L4 (PANSTARRS)
 P/2018 L5 (Leonard)
 P/2018 P3 (PANSTARRS)
 P/2018 P4 (PANSTARRS)
 P/ (Leonard)

2019 
 P/2019 A3 (PANSTARRS)
 P/2019 A4 (PANSTARRS)
 P/2019 A6 (Lemmon-PANSTARRS)
 P/ (PANSTARRS)
 P/ (ATLAS)
 P/ (Palomar)
 P/2019 M2 (ATLAS) (possiblement liée à D/1884 O1 (Barnard))
 P/2019 T6 (PANSTARRS)
 P/2019 U4 (PANSTARRS)
 P/2019 V2 (Groeller)
 P/2019 W1 (PANSTARRS)
 P/2019 X1 (Pruyne)

2020 

 P/2020 B4 (Sheppard)
 P/2020 G1 (Pimentel)
 P/2020 K9 (Lemmon-PANSTARRS)
 P/2020 M1 (PANSTARRS)
 P/2020 O1 (Lemmon-PANSTARRS)
 P/2020 O3 (PANSTARRS)
 P/2020 R5 (PANSTARRS)
 P/2020 S1 (PANSTARRS)
 P/2020 S5 (PANSTARRS)
 P/2020 S6 (Leonard)
 P/2020 S7 (PANSTARRS)
 P/2020 T3 (PANSTARRS)
 P/2020 U2 (PANSTARRS)
 P/2020 V3 (PANSTARRS)
 P/2020 V4 (Rankin)
 P/2020 W1 (Rankin)
 P/2020 X1 (ATLAS)

2021 
 P/2021 A5 (PANSTARRS)
 P/2021 C2 (PANSTARRS)
 P/2021 HS (PANSTARRS)
 P/2021 J3 (ATLAS)
 P/2021 L2 (Leonard)
 P/2021 N1 (ZTF)
 P/2021 N2 (Fuls)
 P/2021 P3 (PANSTARRS)
 P/2021 Q5 (ATLAS)
 P/2021 R1 (PANSTARRS)
 P/2021 R1 (PANSTARRS)
 P/2021 R3 (PANSTARRS)
 P/2021 R4 (Wierzchos)
 P/2021 R5 (Rankin)
 P/2021 R6 (Gröller)
 P/2021 R8 (Sheppard)
 P/2021 U1 (Wierzchos)
 P/2021 U3 (Attard-Maury)
 P/2021 V2 (Fuls)

2022 
 P/2022 B1 (Wierzchos)
 P/2022 C1 (PANSTARRS)
 P/2022 C2 (PANSTARRS)
 P/2022 C3 (PANSTARRS)
 P/2022 D1 (PANSTARRS)

Comètes à longue période ou non périodiques (C/) ou à l'orbite indéterminée (X/)

Avant Jésus-Christ 
 Comète de Clovis (hypothèse controversée)
 Comète de 674 av. J.-C.
 X/-233 B1
 X/-156 U1
 C/-146 P1 = -146
 X/-137 K1
 X/-134 N1
 X/-119 K1
 Comète de César : C/-43 K1 ou C/-43 L1

X/54 L1
 X/60 P1
 X/79 F1

C/240 V1 = 240

C/390 Q1 = 390
 C/400 F1 = 400

C/418 M1
 C/442 V1 = 442

C/539 W1 = 539. Cette comète pourrait être le corps parent de la pluie de météores des 15-bootides.
 C/565 O1 = 565
 C/568 O1 = 568
 C/574 G1 = 574

C/770 K1 = 770

C/817 C1
 X/838 V1
 C/868 B1 = 868
 X/891 J1

C/905 K1 = 905
 C/962 B1 = 961

C/1014 C1 = 1014
 C/1018 P1 = 1018
 C/1080 P1 = 1080
 C/1092 A1 = 1092
 C/1097 T1 = 1097

X/1106 C1
 C/1110 K1 = 1110
 C/1132 T1 = 1132
 C/1147 A1 = 1147

C/1230 X1 = 1230
 C/1240 B1 = 1240
 C/1245 D1 = 1245
 C/1264 N1 = 1264
 C/1293 V1 = 1293
 C/1299 B1 = 1299

C/1304 C1 = 1304
 C/1304 Y1 = 1305
 C/1315 U1
 C/1337 M1 = 1337
 C/1340 F1 = 1340
 C/1345 O1 = 1345
 C/1351 W1 = 1351
 C/1362 E1 = 1362
 C/1368 E1 = 1368
 C/1376 M1 = 1376

C/1402 D1 = 1402
 C/1433 R1 = 1433
 C/1439 F1 = 1439
 C/1449 Y1 = 1449
 C/1457 L1 = 1457 II
 C/1458 Y1 = 1458
 C/1462 M1 = 1462
 C/1468 S1 = 1468
 C/1471 Y1 = 1471
 C/1490 Y1 = 1490
 C/1499 Q1 = 1499

C/1500 H1 = 1500
 C/1506 O1 = 1506
 C/1532 R1 = 1532
 C/1533 M1 = 1533
 C/1538 A1 = 1538
 C/1539 H1 = 1539
 C/1556 D1 = 1556
 C/1557 T1 = 1557
 C/1558 P1 = 1558
 C/1577 V1 = 1577
 C/1580 T1 = 1580
 C/1582 J1 = 1582
 C/1585 T1 = 1585
 C/1590 E1 = 1590
 C/1593 O1 = 1593
 C/1596 N1 = 1596

C/1618 Q1 = 1618 I
 C/1618 V1 = 1618 III
 C/1618 W1 = 1618 II
 C/1639 U1 = 1639
 C/1652 Y1 = 1652
 C/1664 W1
 C/1665 F1
 C/1668 E1
 C/1672 E1
 C/1677 H1
 C/1680 V1
 C/1683 O1
 C/1684 N1
 C/1686 R1
 C/1689 X1
 C/1695 U1
 C/1698 R1
 C/1699 D1

C/1701 U1
 C/1702 H1
 C/1706 F1
 C/1707 W1
 C/1718 B1
 C/1723 T1
 C/1729 P1 (Sarrabat)
 C/1737 C1
 C/1743 H1
 C/1743 X1
 C/1746 P1
 C/1748 H1
 C/1748 K1
 C/1750 C1
 C/1757 R1
 C/1758 K1
 C/1760 B1 (Messier)
 C/1762 K1 (Klinkenberg)
 C/1763 S1 (Messier)
 C/1764 A1 (Messier)
 C/1766 E1 (Messier)
 C/1769 P1 (Messier)
 D/1770 L1 (Lexell)
 C/1771 A1 (Grande comète)
 C/1771 G1 (Messier)
 C/1773 T1 (Messier)
 C/1774 P1 (Montaigne)
 C/1779 A1 (Bode)
 C/1780 U1 (Montaigne-Olbers)
 C/1780 U2 (Messier)
 C/1785 A1 (Messier-Méchain)
 C/1788 W1 (Messier)
 C/1790 A1 (Herschel)
 C/1790 H1 (Herschel)
 C/1791 X1 (Herschel)
 C/1793 S1 (Perny)
 C/1793 S2 (Messier)
 C/1797 P1 (Bouvard-Herschel)
 C/1798 G1 (Messier)
 C/1798 X1 (Bouvard)
 C/1799 P1 (Méchain)
 C/1799 Y1 (Méchain)

C/1801 N1 (Pons)
 C/1802 Q1 (Pons)
 C/1804 E1 (Pons)
 C/1806 V1 (Pons)
 C/1807 R1 (Grande comète)
 C/1808 F1 (Pons)
 C/1808 M1 (Pons)
 C/1811 F1 (Grande comète)
 C/1811 W1 (Pons)
 C/1813 C1 (Pons)
 C/1813 G1 (Pons)
 C/1816 B1 (Pons)
 C/1817 Y1 (Pons)
 C/1818 W2 (Pons)
 C/1819 N1 (Grande comète)
 C/1821 B1 (Nicollet-Pons)
 C/1823 Y1 (Grande comète)
 C/1830 F1 (Grande comète)
 C/1843 D1 (Grande comète de mars)
 C/1844 Y1 (Grande comète)
 C/1844 Y2 (d'Arrest)

 C/1845 D1 (de Vico)
 C/1846 B1 (de Vico)

 C/1846 O1 (de Vico-Hind)

 C/1846 S1 (de Vico)
 C/1847 C1 (Hind)
 C/1847 Q1 (Schweizer)
 C/1849 G1 (Schweizer)
 C/1851 P1 (Brorsen)
 C/1851 U1 (Brorsen)
 C/1852 K1 (Chacornac)
 C/1853 E1 (Secchi)
 C/1853 G1 (Schweizer)
 C/1853 L1 (Klinkerfues)
 C/1855 G1 (Schweizer)
 C/1857 D1 (d'Arrest)
 C/1858 L1 (Donati)
 C/1859 G1 (Tempel)
 C/1860 U1 (Tempel)
 C/1861 G1 (Thatcher), corps parent des Lyrides
 C/1861 J1 (Grande comète)
 C/1863 V1 (Tempel)
 C/1864 N1 (Tempel)
 C/1868 L1 (Winnecke)
 C/1869 T1 (Tempel)
 C/1871 L1 (Tempel)
 C/1871 V1 (Tempel)
 C/1873 Q1 (Borrelly) (alias 1873 IV, 1873c)

 C/1874 H1 (Coggia), la grande comète de 1874
 C/1874 O1 (Borrelly) (alias 1874 V, 1874d)

 C/1874 X1 (Borrelly) (alias 1874 VI, 1874f)

 C/1877 C1 (Borrelly) (alias 1877 I, 1877a)

 C/1877 T1 (Tempel)
 C/1880 C1 (de la famille de Kreutz)
 C/1881 K1 (Grande comète)
 C/1882 R1 (Grande comète de septembre)
 C/1882 R2 (de la famille de Kreutz)
 C/1887 B1 (Grande comète du sud)
 C/1889 X1 (Borrelly) (alias 1890 I, 1889g)
 C/1890 F1 (Brooks)
 C/1890 O1 (Coggia)
 C/1890 O2 (Denning)
 C/1890 V1 (Zona)
 C/1892 F1 (Denning)
 C/1893 N1 (Rordame-Quenisset)
 C/1895 W1 (Perrine)



1901-1930 

 C/1900 O1 (Borrelly-Brooks) (alias 1900 II, 1900b)

 C/1901 G1 (grande comète)

 C/1903 M1 (Borrelly) (alias 1903 IV, 1903c)

 C/1907 L2 (Daniel)
 C/1908 R1 (Morehouse)

 C/1909 L1 (Borrelly-Daniel) (alias 1909 I, 1909a)

 C/1910 A1 (grande comète de janvier)
 C/1911 O1 (Brooks)
 C/1911 S2 (Quenisset)
 C/1912 V1 (Borrelly) (alias 1912 III, 1912c)
 C/1913 Y1 (Delavan)
 C/1914 F1 (Kritzinger)
 C/1917 F1 (Mellish)
 C/1921 H1 (Dubiago)
 C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany)
 C/1930 D1 (Peltier-Schwassmann-Wachmann)
 C/1930 E1 (Beyer)
 C/1930 F1 (Wilk)
 C/1930 L1 (Forbes)

1931-1940 

 C/1931 O1 (Nagata)
 C/1931 P1 (Ryves)
 C/1932 G1 (Houghton-Ensor)
 C/1932 H1 (Carrasco)
 C/1932 M1 (Newman)
 C/1932 M2 (Geddes)
 C/1932 P1 (Peltier-Whipple)
 C/1932 Y1 (Dodwell-Forbes)
 C/1933 D1 (Peltier)
 C/1935 A1 (Johnson)
 C/1935 M1 (Jackson)
 C/1935 Q1 (Van Biesbroeck)
 C/1936 K1 (Peltier)
 C/1936 O1 (Kaho-Kozik-Lis) = 
 C/1937 C1 (Whipple)
 C/1937 D1 (Wilk)
 C/1937 N1 (Finsler)
 C/1937 P1 (Hubble)
 C/1939 B1 (Kozik-Peltier)
 C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel)
 C/1939 V1 (Friend)
 C/1940 O1 (Whipple-Paraskevopoulos)
 C/1940 R2 (Cunningham)
 C/1940 S1 (Okabayasi-Honda)

1941-1950 
 C/1941 B1 (Friend-Reese-Honda)
 C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos)
 C/1941 K1 (van Gent)
 C/1942 C1 (Whipple-Bernasconi-Kulin)
 C/1942 EA (Vaisala)
 C/1942 X1 (Whipple-Fedtke-Tevadze)
 C/1943 W1 (van Gent-Peltier-Daimaca)
 C/1946 P1 (Jones)
 C/1947 F2 (Bečvář) = 1947 III = 1947c

 C/1947 Y1 (Mrkos)
 C/1947 X1 (comète du Sud)

 C/1948 E1 (Pajdušáková-Mrkos)
 C/1948 V1 (comète de l'éclipse)

1951-1960 

 C/1951 G1 (Groeneveld) (anciennement X/1951 G1)
 C/1951 P1 (Wilson-Harrington)
 C/1952 H1 (Mrkos)
 C/1952 W1 (Mrkos)
 C/1953 G1 (Mrkos-Honda)
 C/1954 ?? (Baade) = 1954h
 C/1954 O1 (Vozarova)
 C/1955 G1 (Abell)
 C/1955 L1 (Mrkos) = 1955 III
 C/1955 N1 (Bakharev-Macfarlane-Krienke) = 1955 IV = 1955f
 C/1955 O1 (Honda)
 C/1956 E1 (Mrkos)
 C/1956 R1 (Arend-Roland)
 
 C/1959 Q1 (Alcock)
 C/1959 Q2 (Alcock)
 C/1959 X1 (Mrkos)
 C/1959 Y1 (Burnham)
 C/1960 Y1 (Candy)

1961-1970 

 C/1961 O1 (Wilson-Hubbard)
 C/1961 R1 (Humason)
 C/1961 T1 (Seki)
 C/1962 C1 (Seki-Lines)
 C/1963 A1 (Ikeya)
 C/1963 F1 (Alcock)
 C/1963 R1 (Pereyra) (de la famille de Kreutz)
 C/1964 N1 (Ikeya)
 C/1964 P1 (Everhart)
 C/1965 S1 (Ikeya-Seki) =  = grande comète de 1965 (de la famille de Kreutz)
 C/1965 S2 (Alcock)
 C/1966 R1 (Ikeya-Everhart)
 C/1967 C1 (Seki)
 C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka)
 C/1969 Y1 (Bennett)

1971-1980 

 C/1972 U1 (Kojima)
 C/1973 E1 (Kohoutek)
 C/1974 V2 (Bennett)
 
 C/1975 V1 (West)
 C/1978 A1 (West)
 C/1978 T1 (Seargent)
 C/1979 Q1 (SOLWIND) = SOLWIND-1 (IAUC 3640 et 3647)
 C/1980 E1 (Bowell)
 C/1980 Y2 (Panther)

1981-1990 

 C/1981 B1 (SOLWIND) = SOLWIND-2 (IAUC 3718)
 C/1981 O1 (SOLWIND) = SOLWIND-3 (IAUC 3719)
 C/1981 V1 (SOLWIND) = SOLWIND-4 (IAUC 4129 et 4230)
 C/1981 W1 (SOLWIND) = SOLWIND-7 (IAUC 8566)
 C/1982 M1 (Austin)
 C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
 C/1983 J1 (Sugano-Saigusa-Fujikawa)
 C/1983 N2 (SOLWIND) = SOLWIND-8 (IAUC 8573)
 C/1983 O1 (Cernis)
 C/1983 R1 (Shoemaker)
 C/1983 S2 (SOLWIND) = SOLWIND-6 (IAUC 4229)
 C/1984 A1 (Bradfield)
 C/1984 K1 (Shoemaker)
 C/1984 O2 (SOLWIND) = SOLWIND-5 (IAUC 4129 et 4230)
 C/1984 Q1 (SOLWIND) = SOLWIND-9 (IAUC 8573)
 C/1984 R1 (SOLWIND) = SOLWIND-10 (IAUC 8583)
 C/1984 U1 (Shoemaker)
 C/1984 U2 (Shoemaker)
 C/1986 E1 (Shoemaker)
 C/1986 P1 (Wilson)
 C/1987 A1 (Levy)
 C/1987 H1 (Shoemaker)
 C/1987 T1 (Levy)
 C/1987 U3 (McNaught)
 C/1988 B1 (Shoemaker)
 C/1988 F1 (Levy)
 C/1988 Y1 (Yanaka)
 C/1989 A1 (Yanaka)
 C/1989 A3 (Bradfield)
 C/1989 A5 (Shoemaker)
 C/1989 A6 (Shoemaker)
 C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko)
 C/1989 W1 (Aarseth-Brewington)
 C/1989 X1 (Austin)
 C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura)
 C/1990 K1 (Levy)
 C/1990 N1 (Tsuchiya-Kiuchi)

1991-2000 

 C/1991 L3 (Levy)
 C/1992 J1 (Spacewatch)
 C/1992 U1 (Shoemaker)
 C/1995 O1 (Hale-Bopp)
 C/1995 Y1 (Hyakutake)
 C/1996 Y1 (SOHO)
 C/1996 B2 (Hyakutake)
 C/1996 Q1 (Tabur)
 C/1997 J2 (Meunier-Dupouy)
 C/1997 L1 (Zhu-Balam)
 C/1997 L2 (SOHO)
 C/1997 N1 (Tabur)
 C/1997 T1 (Utsunomiya)
 C/1998 G1 (LINEAR)
 C/1998 J1 (SOHO) = SOHO-100
 C/1998 Y1 (LINEAR)
 C/1999 E1 (Li)
 C/1999 F1 (Catalina)
 C/1999 G1 (LINEAR)
 C/1999 S3 (LINEAR)
 C/1999 S4 (LINEAR)
 C/2000 A1 (Montani)
 C/2000 CT54 (LINEAR)
 C/2000 D2 (LINEAR)
 C/2000 G2 (LINEAR)
 C/2000 H1 (LINEAR)
 C/2000 J1 (Ferris)
 C/2000 K1 (LINEAR)
 C/2000 K2 (LINEAR)
 C/2000 O3 (SOHO) = SOHO-189
 C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones)
 C/ (LINEAR)



2001-2010

2001 
 C/2001 A2 (LINEAR)
 C/ (LINEAR-NEAT)
 C/2001 M10 (NEAT)
 C/ (LONEOS)
 C/2001 Q4 (NEAT)
 C/2001 S1 (Skiff)
 C/2001 U6 (LINEAR)
 C/2001 W1 (LINEAR)
 C/2001 W2 (BATTERS) = BATTERS 1

2002 

 C/2002 B1 (LINEAR)
 C/ (LINEAR)
 C/2002 E2 (Snyder-Murakami)
 C/2002 F1 (Utsunomiya)
 C/2002 K4 (NEAT)
 C/2002 O4 (Hoenig)
 C/2002 O6 (SWAN)
 C/2002 O7 (LINEAR)
 C/2002 T7 (LINEAR)
 C/2002 V1 (NEAT)
 C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
 C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)

2003 

 C/2003 F1 (LINEAR)
 C/2003 H1 (LINEAR)
 C/2003 K4 (LINEAR)
 C/2003 R1 (LINEAR)
 C/2003 T3 (Tabur)
 C/2003 U1 (LINEAR)
 C/2003 W1 (LINEAR)
 C/ (LINEAR)

2004 
 C/ (Catalina-LINEAR)
 C/2004 F2 (LINEAR)
 C/2004 F4 (Bradfield)
 C/2004 H6 (SWAN)
 C/2004 Q2 (Machholz)
 C/2004 R2 (ASAS)
 C/2004 V13

2005 
 C/2005 N5 (Catalina)
 C/2005 O2 (Christensen)

2006 

 C/2006 A1 (Pojmański)
 C/2006 M4 (SWAN)
 C/2006 P1 (McNaught)
 C/2006 S5 (Hill)
 C/2006 U7 (Gibbs)

 C/ (Lemmon)

2007 
 C/2007 D1 (LINEAR)
 C/2007 D3 (LINEAR)
 C/2007 E2 (Lovejoy)
 C/2007 K1 (Lemmon)
 C/2007 K4 (Gibbs)
 C/2007 N3 (Lulin)

 C/2007 S2 (Lemmon)
 C/2007 T5 (Gibbs)

2008 
 C/2008 C1 (Chen-Gao)
 C/2008 D1 (STEREO) = STEREO-1
 C/2008 D2 (STEREO) = STEREO-2
 C/2008 D3 (STEREO) = STEREO-3
 C/2008 D4 (STEREO) = STEREO-4
 C/2008 E5 (STEREO) = STEREO-5
 C/2008 E6 (STEREO) = STEREO-6
 C/2008 E10 (STEREO) = STEREO-17
 C/2008 G1 (Gibbs)
 C/2008 J6 (Hill)
 C/2008 L3 (Hill)
 C/2008 N1 (Holmes)
 C/2008 R3 (LINEAR)
 C/2008 T2 (Cardinal)
 C/2008 W1 (STEREO) = STEREO-7
 C/2008 Y16 (STEREO) = STEREO-10
 C/2008 Y17 (STEREO) = STEREO-16

2009 
 C/2009 A1 (STEREO) = STEREO-11
 C/2009 A6 (STEREO) = STEREO-9
 C/2009 A8 (STEREO) = STEREO-8
 C/2009 A9 (STEREO) = STEREO-18
 C/2009 A10 (STEREO) = STEREO-19
 C/2009 B6 (STEREO) = STEREO-12
 C/2009 B7 (STEREO) = STEREO-13
 C/2009 C1 (STEREO) = STEREO-14
 C/2009 C2 (STEREO) = STEREO-15
 C/2009 D4 (SOHO) = SOHO-1613
 C/2009 E1 (Itagaki)
 C/2009 E3 (SOHO) = SOHO-1619
 C/2009 F6 (Yi-Swan)
 C/2009 G1 (STEREO) = STEREO-20
 C/2009 K4 (Gibbs)
 C/2009 O1 (STEREO) = STEREO-21
 C/2009 O4 (Hill)
 C/2009 P1 (Garradd)
 C/2009 R1 (McNaught)
 C/2009 S3 (Lemmon)
 C/2009 U3 (Hill)

 C/ (Lemmon)

2010 
 C/ (WISE-Garradd)
 C/2010 G2 (Hill)
 C/2010 G3 (WISE)
 C/2010 M1 (Gibbs)
 C/2010 S1 (LINEAR)
 C/2010 S1 (LINEAR)
 C/2010 U3 (Boattini)
 C/2010 X1 (Élénine)

2011-2020

2011 

 C/2011 A3 (Gibbs)
 C/2011 C3 (Gibbs)
 C/2011 J2 (LINEAR) (2 morceaux : A et B)
 C/2011 J3 (LINEAR)
 C/2011 K1 (Schwartz-Holvorcem)
 C/2011 L1 (McNaught)
 C/2011 L2 (McNaught)
 C/2011 L3 (McNaught)
 C/2011 L4 (PANSTARRS)
 C/2011 L6 (Boattini)
 C/2011 N3 (SOHO) = SOHO-2107
 C/2011 P2 (PANSTARRS)
 C/2011 S2 (Kowalski)
 C/2011 W3 (Lovejoy)
 C/2011 Y3 (Boattini) = Boattini 9

2012 

 C/ (Lemmon)
 C/2012 E1 (Hill)
 C/2012 E2 (SWAN)
 C/2012 F1 (Gibbs)
 C/2012 F6 (Lemmon)
 C/2012 J1 (Catalina)
 C/2012 K5 (LINEAR)
 C/2012 K6 (McNaught)
 C/2012 K8 (Lemmon)

 C/2012 S1 (ISON)
 C/2012 S4 (PANSTARRS)
 C/2012 T5 (Bressi)
 C/2012 T6 (Kowalski)
 C/2012 X1 (LINEAR)
 C/2012 Y3 (McNaught)

2013 
 C/2013 A1 (Siding Spring)
 C/2013 B2 (Catalina)
 C/2013 C2 (Tenagra)
 C/2013 D1 (Holvorcem)
 C/2013 E2 (Iwamoto)
 C/2013 F3 (McNaught)
 C/2013 G1 (Kowalski)
 C/2013 G2 (PANSTARRS)
 C/2013 G3 (PANSTARRS)
 C/2013 G5 (Catalina)

 C/2013 G6 (Lemmon)
 C/2013 L2 (Catalina)
 C/2013 N4 (Borissov)
 C/2013 P2 (PANSTARRS)
 C/ (Catalina-Spacewatch)
 C/2013 R1 (Lovejoy)
 C/2013 U1 (Catalina)
 C/2013 U2 (Holvorcem)
 C/ (Catalina)
 C/ (Catalina)
 C/2013 V2 (Borissov)
 C/2013 V3 (Nevski)
 C/2013 V4 (Catalina)
 C/2013 V5 (Oukaimeden)
 C/2013 W2 (PANSTARRS)
 C/2013 X1 (PANSTARRS)
 C/2013 Y2 (PANSTARRS)

2014 
 C/ (Catalina)
 C/2014 A4 (SONEAR)
 C/2014 A5 (PANSTARRS)
 C/2014 B1 (Schwartz)
 C/2014 C2 (STEREO)
 C/2014 C3 (NEOWISE)
 C/2014 E2 (Jacques)
 C/2014 F1 (Hill)
 C/2014 F2 (Tenagra)
 C/2014 F3 (Sheppard-Trujillo)
 C/2014 G1 (PANSTARRS)
 C/2014 G3 (PANSTARRS)
 C/2014 H1 (Christensen)
 C/
 C/2014 J1 (Catalina)
 C/2014 L5 (Lemmon)
 C/2014 M1 (PANSTARRS)
 C/2014 M2 (Christensen)
 C/2014 M3 (Catalina)
 C/2014 N2 (PANSTARRS)
 C/2014 N3 (NEOWISE)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2014 Q1 (PANSTARRS)
 C/2014 Q2 (Lovejoy)
 C/2014 Q3 (Borissov)
 C/2014 Q6 (PANSTARRS)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2014 R1 (Borissov)
 C/2014 R3 (PANSTARRS)
 C/2014 R4 (Gibbs)
 C/2014 S1 (PANSTARRS)
 C/2014 S2 (PANSTARRS)
 C/2014 S3 (PANSTARRS)
 C/ (Catalina)
 C/2014 U3 (Kowalski)
 C/2014 W1 (PANSTARRS)
 C/2014 W2 (PANSTARRS)
 C/2014 W3 (PANSTARRS)
 C/2014 W5 (Lemmon-PANSTARRS)
 C/2014 W6 (Catalina)
 C/2014 W7 (Christensen)
 C/2014 W8 (PANSTARRS)
 C/2014 W9 (PANSTARRS)
 C/2014 W10 (PANSTARRS)
 C/2014 W11 (PANSTARRS)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2014 Y1 (PANSTARRS)

2015 
 C/2015 A1 (PANSTARRS)
 C/2015 A2 (PANSTARRS)
 C/2015 B1 (PANSTARRS)
 C/2015 B2 (PANSTARRS)
 C/2015 C2 (SWAN)
 C/2015 D1 (SOHO)
 C/2015 D2 (PANSTARRS)
 C/2015 D3 (PANSTARRS)
 C/2015 D4 (Borissov)
 C/2015 D5 (Kowalski)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2015 F2 (Polonia)
 C/2015 F3 (SWAN)
 C/2015 F4 (Jacques)
 C/2015 F5 (SWAN-XingMing)
 C/2015 G2 (MASTER)
 C/2015 GX (PANSTARRS)
 C/2015 H1 (Bressi)
 C/2015 H2 (PANSTARRS)
 C/2015 J1 (PANSTARRS)
 C/2015 J2 (PANSTARRS)
 C/2015 K1 (MASTER)
 C/2015 K2 (PANSTARRS)
 C/2015 K4 (PANSTARRS)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2015 M1 (PANSTARRS)
 C/2015 M3 (PANSTARRS)
 C/2015 O1 (PANSTARRS)
 C/2015 P3 (SWAN)
 C/2015 Q1 (Scotti)
 C/2015 R1 (PANSTARRS)
 C/2015 R3 (PANSTARRS)
 C/2015 T2 (PANSTARRS)
 C/2015 T4 (PANSTARRS)
 C/ (LINEAR)
 C/2015 V1 (PANSTARS)
 C/2015 V2 (Johnson)
 C/2015 V3 (PANSTARRS)
 C/ (Lemmon-Yeung-PANSTARRS) = 
 C/2015 W1 (Gibbs)
 C/2015 X2 (Catalina)
 C/2015 X4 (Élénine)
 C/2015 X5 (PANSTARRS)
 C/ (Lemmon)
 C/2015 X7 (ATLAS)
 C/2015 WZ (PANSTARRS)
 C/2015 X8 (NEOWISE)
 C/2015 Y1 (LINEAR)
 C/ (NEOWISE)

2016 
 C/2016 A1 (PANSTARRS)
 C/2016 A3 (PANSTARRS)
 C/2016 A5 (PANSTARRS)
 C/2016 A8 (LINEAR)
 C/2016 B1 (NEOWISE)
 C/2016 C1 (PANSTARRS)
 C/2016 C2 (NEOWISE)
 C/2016 E1 (PANSTARRS)
 C/2016 E2 (Kowalski)
 C/2016 J2 (Denneau)
 C/2016 KA (Catalina)
 C/2016 K1 (LINEAR)
 C/2016 M1 (PANSTARRS)
 C/2016 N4 (MASTER)
 C/2016 N6 (PANSTARRS)
 C/2016 P4 (PANSTARRS)
 C/2016 Q2 (PANSTARRS)
 C/2016 Q4 (Kowalski)
 C/2016 R2 (PANSTARRS)
 C/2016 R3 (Borissov)
 C/2016 T1 (Matheny)
 C/2016 T2 (Matheny)
 C/2016 T3 (PANSTARRS)
 C/2016 U1 (NEOWISE)
 C/2016 X1 (Lemmon)

2017 
 C/2017 A1 (PANSTARRS)
 C/2017 A3 (Élénine)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2017 B3 (LINEAR)
 C/2017 C1 (NEOWISE)
 C/2017 D5 (PANSTARRS)
 C/2017 E1 (Borissov)
 C/2017 E2 (Tsuchinshan)
 C/2017 E3 (PANSTARRS)
 C/2017 E4 (Lovejoy)
 C/2017 E5 (Lemmon)
 C/2017 F1 (Lemmon)
 C/2017 F2 (PANSTARRS)
 C/2017 K1 (PANSTARRS)
 C/2017 K2 (PANSTARRS)
 C/2017 K4 (ATLAS)
 C/2017 K5 (PANSTARRS)
 C/2017 K6 (Jacques)
 C/2017 M4 (ATLAS)
 C/2017 O1 (ASASSN)
 C/2017 S3 (PANSTARRS)
 C/2017 S6 (Catalina)
 C/2017 S7 (Lemmon)
 C/2017 T1 (Heinze)
 C/2017 T3 (ATLAS)
 , anciennement A/2017 U7
 C/2017 Y2 (PANSTARRS)

2018 
 C/2018 A1 (PANSTARRS)
 C/2018 A3 (ATLAS)
 C/2018 A6 (Gibbs)
 C/2018 B1 (Lemmon)
 C/2018 C2
 C/ (Lemmon)
 C/2018 E1 (ATLAS)
 C/2018 E2 (Barros)
 C/ (Lemmon)
 C/ (NEOWISE)
 C/2018 F1 (Grauer)
 C/2018 F4 (PANSTARRS)
 C/2018 K1 (Weiland)
 C/2018 L2 (ATLAS)
 C/2018 M1 (Catalina)
 C/2018 N1 (NEOWISE)
 C/2018 N2 (ASASSN)
 C/ (Lemmon)
 C/2018 O1 (ATLAS)
 C/2018 P5 (PANSTARRS)
 C/2018 R3 (Lemmon)
 C/2018 R4 (Fuls)
 C/2018 R5 (Lemmon)
 C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto)
 C/2018 V2 (ATLAS)
 C/2018 V4 (Africano)
 C/2018 W1 (Catalina)
 C/2018 X2 (Fitzsimmons)

 C/2018 Y1 (Iwamoto)

2019 
 C/2019 A5 (PANSTARRS)
 C/2019 A9 (PANSTARRS)
 C/2019 B1 (Africano)
 C/2019 B3 (PANSTARRS)
 C/2019 C1 (ATLAS), anciennement A/2019 C1
 C/2019 E3 (ATLAS)
 C/2019 H1 (NEOWISE)
 C/2019 J1 (Lemmon)
 C/2019 J2 (Palomar)
 C/2019 J3 (ATLAS)
 C/ (ATLAS)
 C/2019 K1 (ATLAS)
 
 C/2019 K5 (Young)
 C/2019 K6 (PANSTARRS), anciennement A/2019 K6
 C/2019 K7 (Smith)
 C/2019 K8 (ATLAS)
 C/2019 L1 (PANSTARRS)
 C/2019 L2 (NEOWISE)
 C/2019 L3 (ATLAS)
 C/ (Kleyna)
 C/2019 M3 (ATLAS)
 C/2019 N1 (ATLAS)
 C/2019 NJ3 (Lemmon)
 C/2019 O3 (Palomar), anciennement A/2019 O3
 C/2019 Q1 (Lemmon), anciennement A/2019 Q1
 C/2019 Q3 (PANSTARRS)
 C/2019 S2 (PANSTARRS)
 C/2019 S3 (PANSTARRS)
 C/2019 S4 (Lemmon), anciennement A/2019 S4
 C/2019 T2 (Lemmon), anciennement A/2019 T2
 C/2019 T3 (ATLAS)
 C/2019 T4 (ATLAS)
 C/2019 T5 (ATLAS)
 C/2019 U6 (Lemmon), anciennement A/2019 U6
 C/2019 V1 (Borissov)
 C/2019 V1 (Borissov)
 C/2019 Y4 (ATLAS), brisée en au moins 4 fragments (C/2019 Y4-A à D)
 C/2019 Y5 (PANSTARRS), anciennement A/2019 U6

2020 

 C/2020 A2 (Iwamoto)
 C/2020 A3 (ATLAS)
 C/2020 F2 (ATLAS)
 C/2020 F3 (NEOWISE)
 C/2020 F5 (MASTER)
 C/2020 F6 (PANSTARRS)
 C/2020 F8 (SWAN)
 C/2020 H2 (Pruyne)
 C/2020 H3 (Wierzchos)
 C/2020 H4 (Leonard)
 C/2020 H5 (Robinson)
 C/2020 H6 (ATLAS)
 C/2020 H7 (Lemmon)
 C/2020 H8 (PANSTARRS)
 C/2020 J1 (SONEAR)
 C/2020 K1 (PANSTARRS)
 C/2020 K2 (PANSTARRS)
 C/2020 K3 (Leonard)
 C/2020 K4 (PANSTARRS)
 C/2020 K5 (PANSTARRS)
 C/2020 K6 (Rankin)
 C/2020 K7 (PANSTARRS)
 C/2020 K8 (Catalina-ATLAS)
 C/2020 M3 (ATLAS)
 C/2020 M5 (ATLAS)
 C/2020 N1 (PANSTARRS)
 C/2020 N2 (ATLAS)
 C/2020 O2 (Aramal)
 C/2020 P1 (NEOWISE)
 C/2020 Q2 (PANSTARRS)

2021-2030

2021 
 C/2021 E3 (ZTF)
 C/2021 G1 (Leonard)

2022 
 C/2022 A2 (PANSTARRS)
 C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)

 C/2022 B4 (Bok)
 C/2022 D2 (Kowalski)
 C/2022 E2 (ATLAS)
 C/2022 E3 (ZTF)
 C/2022 F1 (ATLAS)
 C/2022 F2 (NEOWISE)

Comètes interstellaires (I/) 
 cette section liste uniquement les comètes interstellaires, pas les planètes mineures interstellaires (incluses dans la section suivante). Pour une liste complète des objets interstellaires connus (planètes mineures et comètes), voir la section « Objets connus » de l'article Objet interstellaire.
 2I/Borissov, initialement C/2019 Q4 (Borissov)

Objets A/ (A/) 

 A/2017 U1, ensuite reclassé et renommé 1I/ʻOumuamua
 A/2018 V3
 A/2019 G2
 A/2019 G3
 A/2019 G4
 A/2019 O2
 A/2019 O4
 A/2019 Q2
 A/2019 T1
 A/2019 U5
 A/2020 A1
 A/2020 B1
 A/2020 F7
 A/2020 H9
 A/2020 M4
 A/2022 B3

Notes et références

Notes

Références 

comètes